Polixena ou Polyxena podem remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

 Polixena - a personagem da mitologia grega
 Polyxena (gênero) - um gênero de plantas
 595 Polyxena - um astróide
 Polixena Cristina de Hesse-Rotemburgo
 Atos de Xântipe, Polixena e Rebeca - um dos apócrifos do Novo Testamento

Desambiguação